Gremjatsjka (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Gremjatsjka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gremjatsjka (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gremjatsjka (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gremjatsjka (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Gremjatsjka (Samara) - dorp in de Russische oblast Samara
 Gremjatsjka (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Gremjatsjka (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Gremjatsjka (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Gremjatsjka (Tatarije) - dorp in de Russische republiek Tatarije
 Gremjatsjka (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela